

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Drogoszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Drogoszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo
 Drogoszewo – osada w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo
 Drogoszewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski